Sürmelikoç je naziv za dva sela u Turskoj:

Zemljopis
 Sürmelikoç (Diyadin)
 Sürmelikoç (Yayladere)